Kahako steht für:

 Kahakō, die hawaiische Bezeichnung für ein diakritisches Zeichen
 Kahako (Kongo), einen Ort in der Demokratischen Republik Kongo